
Termin -{TGT}- ima više značenja.

 Genetički kod za cistein
 Institut Mihajlo Pupin, uređaj za simultani prenos govora i podataka (1968)
 Kjuin tRNK-riboziltransferaza, enzim
 TRNK-guanin15 transglikozilaza, enzim